Мод Эдит Каннингтон (, урождённая Педж (); 24 сентября 1869, , Гламорган, Уэльс, Великобритания — 28 февраля 1951) — валлийский . Наибольшую известность получила благодаря раскопкам нескольких крупных памятников доисторического периода на равнине Солсбери (:en:Salisbury Plain).

Дочь Чарльза Педжа (Charles Pegge), главного врача Вернон-Хауса — последней частной психиатрической клиники в Уэльсе. У неё было шесть братьев и сестёр. Старший брат, Эдвард Педж, стал известным доктором и не менее известным регбистом. Краткое время обучалась в Челтенхэмском женском колледже. В 1889 году вышла замуж за археолога , почётного куратора музея городка . Единственный сын Эдвард погиб во время Первой мировой войны.

С 1897 года занималась работами по «спасательной археологии» — срочным раскопкам памятников, которым грозил снос или разрушение. Раскапывала такие ныне известные в археологической литературе памятники, как  — первая известная насыпная стоянка, поселение железного века в , , , Вудхендж (название которому дала она сама по аналогии со Стоунхенджем). Также она повторно открыла Уилтширское святилище (:en:The Sanctuary), забытое вскоре после того, как его посетил в XVIII веке известный антиквар и археолог Уильям Стьюкли. Земельные участки, на которых находились Вудхендж и Уилтширское святилище, были приобретены семейством Каннингтонов и затем переданы в дар государству. В 1931 году М. Каннингтон избрали президентом Уилтширского общества археологии и естественной истории.

В 1948 году она стала командором Ордена Британской империи за заслуги в археологии, и таким образом, стала первой женщиной-археологом, заслужившей этот орден. Страдавшая с 1947 года от болезни Альцгеймера, она так и не узнала об этой награде. Почти всё своё имущество общей стоимостью около  фунтов стерлингов она завещала Музею Уилтширского наследия (:en:Wiltshire Heritage Museum).

Литература 
 Rundle, P. Cunnington, Maud Edith (1869—1951). // Oxford Dictionary of National Biography. — Oxford University Press, 2004. accessed 23 September 2005

Женщины Уэльса
Исследователи доисторической эпохи